Daizen-ji (大善寺) ist der Name folgender Tempel in Japan:

 Daizen-ji (Fukuzaki)
 Daizen-ji (Gojō)
 Daizen-ji (Hachiōji)
 Daizen-ji (Kōriyama)
 Daizen-ji (Kōshū)
 Daizen-ji (Kyōto)
 Daizen-ji (Mihara)
 Daizen-ji (Morita)
 Daizen-ji (Sakai)
 Daizen-ji (Susaki)
 Daizen-ji (Takamatsu)
 Daizen-ji (Takashima)
 Daizen-ji (Yokosuka)